L'édition 2017 du tournoi de tennis de Munich se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Alexander Zverev remporte l'épreuve en simple, Juan Sebastián Cabal et Robert Farah celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Florian Mayer, de l'Américain Donald Young et du Français Adrian Mannarino. Ils sont respectivement remplacés par Serhiy Stakhovsky, Chung Hyeon et Nicolás Kicker.

Pendant le tournoi 
Gaël Monfils fait son retour à la compétition après six semaines de convalescence, en raison d'une blessure au tendon d'Achille et au genou. Il manque son premier rendez-vous de la saison sur terre battue en chutant dès son entrée en lice contre Chung Hyeon,  mondial.

Lauréats 
L'Allemand Alexander Zverev remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Guido Pella.

En double, Juan Sebastián Cabal et Robert Farah décrochent leur  titre de la saison ensemble en s'imposant en finale face à Jérémy Chardy et Fabrice Martin. Il s'agit de leur  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Munich
 Saison 2017 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Munich
ATP 2017
Tennis en Allemagne en 2017
Tennis en mai 2017